Круз Бланка има више значења:

 Круз Бланка (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Круз Бланка (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Круз Бланка (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Круз Бланка, Кампо де Тиро (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Круз Бланка (Куахималпа де Морелос), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Круз Бланка (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Круз Бланка (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Круз Бланка (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Круз Бланка (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Круз Бланка (Уаска де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Круз Бланка, Санта Круз (Тепеапулко), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Круз Бланка (Озолоапан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Круз Бланка (Тенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Круз Бланка (Закуалпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Круз Бланка (Тлајакапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Круз Бланка (Куилапам де Гереро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Круз Бланка (Пинотепа де Дон Луис), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Круз Бланка (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Круз Бланка, Титилинзин (Чијаутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Круз Бланка (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Круз Бланка (Тевакан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Круз Бланка (Тезиутлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Круз Бланка (Заутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Круз Бланка (Веветлан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Круз Бланка (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Круз Бланка (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Круз Бланка (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Круз Бланка (Нанакамилпа де Маријано Ариста), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Круз Бланка (Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Круз Бланка (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Круз Бланка (Чокаман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Круз Бланка (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Круз Бланка (Сико), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Круз Бланка (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Круз Бланка (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Круз Бланка (Тонајан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Круз Бланка (Виља Алдама), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Круз Бланка (Јекуатла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику